Stanisław Turski (1882-1938) – polski wojskowy
 Stanisław Turski (1902-1992) – polski rolnik, poseł na Sejm PRL
 Stanisław Turski (1904-1989) – polski fotograf
 Stanisław Turski (1906-1986) – polski matematyk, rektor UW